Управление финансовых услуг и рынков Бельгии является финансовым регулирующим органом в Бельгии.

История 

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии было сформировано 1 апреля 2011 года, заменив Комиссию по банкам, финансам и рынкам в качестве нового интегрированного финансового регулятора в Бельгии в рамках так называемой модели "Твин Пикс", в которой оно разделяет ответственность за финансовые рынки в Центральном банке Бельгии.

Ссылки 
 Управление финансовых услуг и рынков Бельгии

Государственные агентства Бельгии